

Anno 
 281 o 281 a.C.

Matematica 
 281 (numero)